Терновая Балка — название населённых пунктов:

Россия 

Терновая Балка — посёлок в Заветинском районе Ростовской области.

Украина 

Терновая Балка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.

См. также 
 Терновая